Lulos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Verbascum thapsus; o
 el nombre común de la planta Euphorbia characias.